Carles d'Orleans III d'Angulema o Carles d'Orleans (1459-1496); pare de Francesc I de França
 Carles IV d'Angulema o Carles II d'Orleans (Saint Germain-en-Laye, 1522 - Forestmontier, 1545), príncep de França i duc d'Orleans i d'Angulema 
 Carles de Valois V d'Angulema (Castell del Fayet, Delfinat, 1573 - París, 1650), comte d'Alvèrnia, duc d'Angulema, comte de Ponthieu, cavaller de Malta i Gran Prior de França